Mattole (volk) - indiaans volk uit de Verenigde Staten
 Mattole (rivier) - rivier in Californië, Verenigde Staten
 Mattole (taal) - uitgestorven Indiaanse taal
 USS Mattole (AO-17) - Amerikaans bevoorradingsschip